Деш:

 Деш — венгерское название города Деж в Румынии.
 Деш, Огаст — американский легкоатлет.